NGC 2689 (другое обозначение — PGC 2333935) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Р. Дж. Митчеллом в 1858 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

2689
Большая Медведица (созвездие)